MINDY4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 757 амінокислот, а молекулярна маса — 84 372.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Цистеїнові протеази